Bunner peut faire référence à :

Patronyme 
  (1841-1897), peintre et graveur américain ;
  (1989-), joueuse américain de softball ;
 Henry Cuyler Bunner (1855-1896), écrivain américain ;
 Rudolph Francis Bunner (1860-1931), peintre américain ;
  (1779-1837), homme politique américain ;
  (1914-2004), architecte suédois.

Prénom 
 William « Bunner » Travers (1913-1998), joueur gallois de rugby à XV.

Toponyme 
 , réserve naturelle allemande en Basse-Saxe.

Voir aussi 
 

Patronyme américain
Patronyme suédois